

Localidades
Curtis (Corunha) — município espanhol da Galiza
Curtis (Nebraska) — cidade dos Estados Unidos

Outros usos 
Curtis (álbum) — 3º álbum do rapper 50 Cent.
William Curtis (1746–1799) — botânico britânico

Desambiguações de topônimos